Али бей Евреносоглу (Ali Bey Evrenosoğlu) или Евреносоглу Али бей, известен просто като Али бей, е османски военен командир от XV век. Той е един от синовете на удж-бея Гази Евренос бей. По време на безвластието в Османската империя подкрепя Муса Челеби в борбата му за трона, но по съвет на баща му преминава на страната на Мехмед Челеби, а след смъртта му в крайна сметка подкрепя Мурад II.

През 1430 година се отличава в превземането на Солун. В следващите години Али е санджак-бей на Албания, който след първоначални загуби, успява да потисне Албанското въстание (1432-1436) с подкрепата на водените от Турахан бей сили. През 1440 година участва в неуспешната османска обсада на Белград, в която лично води нападението. През 1462 година заедно със синовете си Ахмед и Евренос води акънджии в кампания срещу Влашко. Умира скоро след това. Погребан е в Енидже Вардар заедно с баща си и брат си Гази Иса бей.

Родословие

Източници 
 Babinger, Franz (1992). Mehmed the Conqueror and His Time. Bollingen Series 96. Translated from the German by Ralph Manheim. Edited, with a preface, by William C. Hickman. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. ISBN 0-691-09900-6. OCLC 716361786.

Бележки 

Евреносоглу
Албания под османска власт